W Polsce
 Łowkowice – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork 
 Łowkowice – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Strzeleczki
 Łowkowice – dawna gmina
 Łowkowice – dawna gromada
 Łowkowice – przystanek kolejowy